Esta é uma Lista de recordes na Superleague Fórmula desde a primeira temporada (2008). Esta lista é precisa e inclui a última ronda da temporada de 2009, em Jarama.

Recordes dos clubes da Superleague Fórmula

Campeonatos

Corridas disputadas
 Apenas 9 clubes competiram em todas as corridas de Superleague Fórmula já realizadas.

Super Finais disputadas
 Os carros têm que se qualificar nos 6 mais bem pontuados no conjunto das corridas 1 e 2 para disputarem a corrida 3 (a Super Final). Aplica-se às rondas 1, 3, 4 e 6 de 2009. Nenhum clube disputou todas as Super Finais realizadas.

Vitórias

Vitórias na Super Final

Pole positions

Voltas mais rápidas

Pódios

Pontos

Lista de recordes de pilotos da Superleague Fórmula

Corridas disputadas
 Apenas 2 dos pilotos que competiram na Superleague Fórmula participaram em 100% de todas as corridas.

Super Finais disputadas
 Os carros têm que se qualificar nos 6 mais bem pontuados no conjunto das corridas 1 e 2 para disputarem a corrida 3 (a Super Final). Aplica-se às rondas 1, 3, 4 e 6 de 2009.

Vitórias

Vitórias na Super Final

Pole positions

Voltas mais rápidas

Pódios

Referências

Superleague Formula Recordes
Superleague Fórmula